Live from the Woods at Fontanel — первый концертный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 14 апреля 2015 года на лейбле Atlantic Records.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, CCM Magazine, Cross Rhythms, Jesus Freak Hideout, New Release Tuesday.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Примечания 

Концертные альбомы 2015 года
Альбомы инди-рока
Концертные альбомы Atlantic Records
Альбомы США